(Abay) Nemes István (1887-1963) kántor, néprajzi gyűjtő
Nemes István (1905–1966) válogatott labdarúgó
Nemes István (1915–1985) jogász, író,  egyetemi oktató
Nemes István (1923–) festőművész
Nemes István (1928–1985) erdélyi orvos, az orvostudományok doktora, szakíró
Nemes István (1936–) labdarúgó (Szegedi EAC)
Nemes István (1961–) fantasy és  sci-fi-író
Nemes István (?) dalszövegszerző
Nemes István kerékpárversenyző, több Tour de Hongrie verseny résztvevője